Esta é uma lista de Futebolistas do Moto Club de São Luís

Ídolos

Por ano

2015

Transferências 2015 
 Legenda
 : Jogadores devolvidos (empréstimo)
 : Jogadores emprestados

|}

Elenco 2015

2017 

Moto Club
Moto